Schlüsselloch-Nebel steht für:
 NGC 1999, den Reflexionsnebel im Sternbild Orion
 Schlüsselloch-Nebel, ein dunkles Fragment des Carinanebels im Sternbild Carina, siehe Carinanebel #Objekte im Carinanebel